Moscati ist der Familienname folgender Personen:

 Gianfranco Moscati (* 1924), italienischer Sammler von Holocaustdokumenten und Autor
 Giuseppe Moscati (1880–1927), italienischer Arzt, Wissenschaftler und Universitätsprofessor
 Marco Moscati (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Sabatino Moscati (1922–1997), italienischer Sprachwissenschaftler und Archäologe